В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Лора Дюпон здобула титул, у фіналі перемігши Брігітт Куйперс 6-4, 6-7, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Івонн Гулагонг (2-ге коло)
 Рената Томанова (1-ше коло)
 Таня Гартфорд (1-ше коло)
 Зенда Лісс (2-ге коло)

 Джанет Ньюберрі (2-ге коло)
 Рута Герулайтіс (1-ше коло)
 Пем Тігуарден (півфінал)
 Рейні Фокс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)